

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Hillsdale – villaggio della Contea di Rock Island, Illinois
 Hillsdale – capoluogo della Contea di Hillsdale, Michigan
 Hillsdale – township della Contea di Hillsdale, Michigan
 Hillsdale – villaggio della Contea di St. Louis, Missouri
 Hillsdale – borough della Contea di Bergen, New Jersey
 Hillsdale – città della Contea di Columbia, New York
 Hillsdale – città della Contea di Garfield, Oklahoma
 Hillsdale – comunità non incorporata della Contea di Laramie, Wyoming

Altro 
 Hillsdale College – università statunitense